Videmala kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Videmala (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Videmala (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar